Kalmar landskommun var namnet på två tidigare landskommuner i Sverige:

Kalmar landskommun, Småland
Kalmar landskommun, Uppland